Теотитлан дел Ваље има више значења:

 Општина Теотитлан дел Ваље (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Теотитлан дел Ваље (Теотитлан дел Ваље, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику